

Населені пункти та їхні частини
 Нове Сади — село в гміні Ґлубчице Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Нові Сади (Нове Сади) — село в гміні Фредрополь Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Нове Сади — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Нове Сади — осада в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Нове Сади — село, громада округу Нітра, Нітранський край.

Примітки